Surbek oder Šurbek ist der Familienname folgender Personen:

 Dragutin Šurbek  (1946–2018), jugoslawischer bzw. kroatischer Tischtennisspieler
 Marguerite Frey-Surbek (1886–1981), Kunstmalerin aus der Schweiz
 Victor Surbek (1885–1975), Schweizer Maler, Aquarellist, Zeichner, Grafiker und Illustrator

Siehe auch:
 Surbeck